Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012 — мушкарци појединачно је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржано је од 28. јула до 5. августа у Вембли арени.

Златну медаљу освојио је Кинез Лин Дан који је у финалу био бољи од Ли Чонг Веја из Малезије. Треће место освојио је још један Кинез, Чен Лунг.

Систем такмичења 
Такмичари су подељени у групе и свако игра са сваким у својој групи. Победници шеснаест група пласираће се у елиминациону фазу и играће за победника турнира.

Носиоци 
У загради је пласман на светској ранг листи.

  Ли Чонг Веј 
  Лин Дан 
  Чен Лунг 
  Чен Ђин 
  Петер Гаде 
  Шо Сасаки 
  Ли Хјун Ил 
  Кеничи Таго 

<li> Симон Сантосо
<li> Нгујен Тјен Мин 
<li> Тауфик Хидајат 
<li> Јан Јергенсен 
<li> Шон Ван Хо 
<li> Марк Цвиблер 
<li> Раџив Усеф
<li> Вунг Винг Ћи

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Група М

Група Н

Група О

Група П

Елиминациона фаза

Извори 

Бадминтон на Летњим олимпијским играма 2012.